Faustino Pellegri (1829-1895) – avvocato e politico italiano
 Marco Pellegri (1921-2014) – architetto, giornalista e storico dell'arte italiano
 Pietro Pellegri (2001- ) – calciatore italiano
 Rina Pellegri (1903-1975) – poetessa e giornalista italiana